Die Saison 2013/14 der 3. Liga im Handball der Frauen ist die vierte in ihrer Geschichte. In vier Staffeln wird um die inoffizielle nord-, ost-, süd- und westdeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt.

Die Spiele der Saison 2013/14 begannen am 14. September 2013.

Modus 
Auch in der Saison 2013/14 besteht die 3. Liga der Frauen aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Die vier Staffelsieger steigen in die 2. Bundesliga auf. Die drei letztplatzierten Mannschaften steigen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung kann es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB verbindlich geregelt sind.

Staffel Nord

Tabelle 

Legende:

Staffel Ost

Tabelle 

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|style="text-align:left"| Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|style="text-align:left"| Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|style="text-align:left"| Absteiger der Saison 2012/13
|-
|(N)
| 
|style="text-align:left"| Aufsteiger der Saison 2012/13 (Neuling)
|}

Staffel West

Tabelle 

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|style="text-align:left"| Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|style="text-align:left"| Absteiger in die Oberligen
|-
|(N)
| 
|style="text-align:left"| Aufsteiger der Saison 2012/13 (Neuling)
|}

Staffel Süd 
Der TV Grenzach zog nach sieben Niederlagen in den ersten sieben Spielen seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück und steht somit als erster Absteiger fest. Die Ergebnisse der Grenzacher Spiele wurden nicht gewertet, alle weiteren Spiele mit Grenzacher Beteiligung ersatzlos aus dem Spielplan 2013/14 gestrichen. Der TSV Haunstetten gewinnt die Aufstiegsrelegation gegen den TuS Lintfort und schafft so den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Tabelle 

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|style="text-align:left"| Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|style="text-align:left"| Absteiger in die Oberligen
|-
|(N)
| 
|style="text-align:left"| Aufsteiger der Saison 2012/13 (Neuling)
|}

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2013/14
 2. Handball-Bundesliga 2013/14
 DHB-Pokal der Frauen 2013/14

Weblinks 
 Bundesligainfo
 Übersicht 3. Liga 2013/14 auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

2013
Handballsaison 2013/14